Baila (muziek), een muziekvorm uit Sri Lanka
Baila (sexy thing), een single van Zucchero